CGD pode-se referir a:
Caixa Geral de Depósitos - banco público português.
Central Geral do Dízimo Pró-Vida - entidade brasileira sem fins lucrativos, ligada à instituição Pró-Vida.
CGD Records - gravadora independente italiana adquirida em 1989 pela WEA (nome anterior da Warner Music)

Desambiguações de siglas